Европейский квалификационный турнир Мирового Гран-при по волейболу 2009 прошёл с 16 по 21 сентября 2008 года в Омске (Россия) с участием 6 национальных сборных команд. Было разыграно три путёвки на Гран-при-2009.

От квалификации освобождены три сборные: Польша, Китай и Япония.

Для стран-членов AVC в качестве квалификационного турнира был использован розыгрыш Кубка Азии 2008 года. По его итогам путёвки на Гран-при-2009 получили Южная Корея и Таиланд.

Страны-члены NORCECA и CSV отбирались на Гран-при-2009 по результатам розыгрыша Панамериканского Кубка 2008 года. Путёвки получили Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, США и Бразилия.

Команды-участницы европейской квалификации 
 Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Сербия, Франция.

Результаты 
 16—21 сентября.  Омск.

 16 сентября: Италия — Германия 3:0 (25:18, 25:22, 25:20); Нидерланды — Сербия 3:0 (25:23, 25:22, 25:20); Россия — Франция 3:0 (25:19, 25:19, 25:23).
 17 сентября: Нидерланды — Италия 3:1 (23:25, 25:23, 25:18, 25:20); Сербия — Франция 3:0 (25:12, 25:21, 25:19); Германия — Россия 3:0 (25:20, 25:19, 27:25).
 18 сентября: Нидерланды — Франция 3:0 (25:18, 25:21, 25:18); Германия — Сербия 3:1 (25:22, 20:25, 25:23, 25:21); Россия — Италия 3:2 (25:20, 25:18, 20:25, 26:28, 15:12).
 20 сентября: Нидерланды — Германия 3:0 (25:23, 25:21, 25:14); Италия — Франция 3:2 (25:27, 25:15, 19:25, 25:19, 15:5); Россия — Сербия 3:1 (25:20, 25:14, 26:28, 25:19).
 21 сентября: Германия — Франция 3:0 (25:16, 25:20, 25:19); Италия — Сербия 3:2 (25:19, 19:25, 27:29, 25:15, 15:9); Россия — Нидерланды 3:0 (25:9, 25:19, 25:17).

По итогам европейской квалификации путёвки на Гран-при 2009 года выиграли три лучшие команды —  Нидерланды, Россия и Германия, .

Призёры 
 : Ким Сталенс, Моник Висмейер, Франсьен Хурман, Лоннеке Слютьес, Квинта Стенберген, Алисе Блом, Марет Гротхёйс, Яннеке ван Тинен, Манон Флир, Ингрид Виссер, Дебби Стам, Дебора ван Дален. Главный тренер — Авитал Селинджер.

 : Мария Борисенко, Татьяна Кошелева, Ольга Фатеева, Наталья Сафронова, Юлия Седова, Екатерина Гамова, Марина Шешенина, Екатерина Кабешова, Александра Пасынкова, Юлия Меркулова, Наталья Куликова, Марина Акулова. Главный тренер — Вадим Панков.

 : Марен Бринкер, Катлин Вайсс, Денизе Ханке, Керстин Черлих, Саския Хиппе, Хайке Байер, Корнелия Думлер, Кристиане Фюрст, Сабрина Росс, Кати Радцувайт, Маргарета Козух, Корина Сушке. Главный тренер — Джованни Гуидетти.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Мировой Гран-при по волейболу
2008 год в волейболе